Кубок Молдавии по футболу сезона 2015/2016 — двадцать пятый розыгрыш Кубка Молдавии. Победитель получит право сыграть в Лиге Европы УЕФА 2016/2017, а также сыграть с чемпионом Молдави 2015/2016 в матче за Суперкубок Молдавии.

Первый предварительный раунд

Второй предварительный раунд

1/32 финала 
На этой стадии соревнования в борьбу включаются команды из Дивизиона «A».

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 CUPA R. MOLDOVA 2015/2016 на Федерации Футбола Молдавии
 Кубок Молдавии на сайте moldfootball.com
 Кубок Молдавии на сайте soccerway
 Определились три из четырех полуфиналисов Кубка Молдовы-Orange
 "Заря" обыграла "Милсами" и впервые стала обладателем Кубка Молдовы-Orange

2016
Молдавия
Футбол в Европе в 2015 году
Футбол в Европе в 2016 году
Спорт в Молдавии в 2015 году
Спорт в Молдавии в 2016 году